Il doppio  del Tashkent Challenger 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Harri Heliövaara e Denys Molčanov erano i detentori del titolo, ma Heliövaara quest'anno non ha partecipato

Molchanov ha fatto coppia con Uladzimir Ihnacik.

Andre Begemann e Martin Emmrich hanno battuto in finale Rameez Junaid e Frank Moser 6–7(2–7), 7–6(7–2), [10–8].

Teste di serie

  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (primo turno)
  Michail Elgin /  Igor Zelenay (semifinali)

  Andre Begemann /  Martin Emmrich (Campioni)
  James Cerretani /  Adil Shamasdin (quarti di finale)

Tabellone

Tabellone

Note 
 

Tashkent Challenger 2012